Folgosa (Armamar), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Armamar, of
Folgosa (Maia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Maia.